Пётр Чернышёв: Чернышёв, Пётр Андреевич (род. 1971) — российский и американский фигурист, тренер; внук Петра Сергеевича Чернышёва.
 Чернышёв, Пётр Григорьевич (1712—1773) — русский дипломат.
 Чернышев, Пётр Матвеевич (?—1773) — комендант Симбирской крепости, происходил из польского шляхетского рода;
 Чернышёв, Пётр Сергеевич (1914—1979) — Герой Социалистического Труда; ранее фигурист.
 Чернышёв, Пётр Фёдорович (17??—17??) — беглый солдат Брянского полка, выдавал себя за чудом спасшегося императора Петра III.